Berecz János (1930–2022) politikus
Berecz János Ericsson-díjas tanár
Lásd még
Berecz Jánosné (egyértelműsítő lap)